

Sigle 
 Mahindra British Telecom – vecchia denominazione di Tech Mahindra, azienda di telecomunicazioni indiana
 Main battle tank – carro armato da combattimento
 Memoria a breve termine
 MBT – azienda calzaturiera svizzera
 Trattamento basato sulla mentalizzazione – tecnica di psicoterapia

Codici 
 MBT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Masbate (Filippine)
 mbt – codice ISO 639-3 della lingua matigsalug manobo